Hembus ist der Familienname von:

 Benjamin Hembus (* 1968), deutscher Filmeditor
 Joe Hembus (1933–1985), deutscher Filmkritiker